Veligandu kan verwijzen naar:
 Veligandu (Alif Alif-atol), een eiland van het Alif Alif-atol, Maldiven
 Veligandu (Haa Dhaalu-atol), een eiland van het Haa Dhaalu-atol, Maldiven